Нинцзинь (Синтай) (宁晋) — уезд городского округа Синтай провинции Хэбэй (КНР).
 Нинцзинь (Дэчжоу) (宁津) — уезд городского округа Дэчжоу провинции Шаньдун (КНР).